Деспот Јован може бити:

 Јован Оливер, српски великаш, одликован деспотским достојанством непосредно након 1346. године
 Јован Комнин Асен, бугарско-српски великаш, одликован достојанством деспота непосредно након 1346. године
 Јован Угљеша, српски великаш, одликован деспотским достојанством 1365. године
 Јован Драгаш, српски великаш, одликован достојанством деспота око 1365. године
 Јован Бранковић, проглашен за титуларног српског деспота 1494. године
 Јован Бериславић, проглашен за титуларног српског деспота око 1504. године

Види још 
 Јован (име) 
 Деспот (титула)
 Деспот Стефан (вишезначна одредница)